Медзанино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.

Население составляет 1472 человека (2008 г.), плотность населения составляет 106 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 27040. Телефонный код — 0385.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.mezzanino.pv.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики